La rigidité est la qualité de ce qui est ferme et qui ne varie pas. Rigidité peut désigner :

Physique 
 la rigidité, en science des matériaux, reliée à la raideur, est définie par le module d'élasticité E. Ne pas confondre rigidité et dureté. La dureté d'un matériau définit la résistance relative qu'oppose sa surface à la pénétration d'un corps plus dur, tel un duromètre.
 rigidité d'un châssis, en mécanique automobile.
 rigidité diélectrique, valeur maximum du champ électrique qu'un milieu isolant peut supporter avant le déclenchement d'un arc électrique.

Mathématiques 
 rigidité, qualité d'un ensemble d'objets mathématiques.

Médecine 
 rigidité en psychologie.
 rigidité musculaire.
 rigidité cadavérique ou , enraidissement progressif qui fait partie des signes biologiques de la mort.

Philosophie 
 rigidité morale, rigorisme, forme de radicalité religieuse ou morale.

Voir aussi 
 

sr:Ригидност